Easy (engl. für: „Einfach“) steht für:
 Easy (Cro-Lied), ein Lied des Rappers Cro
Easy, ein Lied der Commodores
 Easy Software, ein Unternehmen
 Easy (Fernsehserie), von Netflix

EASY steht für:
 EASY (Erstverteilung der Asylbegehrenden), Verteilungssystem für Flüchtlinge innerhalb von Deutschland (und die dazu verwendete Software)
 Electronic Archiving System, nationales niederländisches Archivierungssystem für digitale akademische Daten, gehostet von Data Archiving and Networked Services in Den Haag
 öffentliches Rufzeichen von easyJet, britische Fluggesellschaft

EASy steht für:
 Enhanced avionics system, integrierte modulare Avionik in Jets von Dassault Aviation
Éasy steht für:

 Éasy, deutsche Rapperin aus Attendorn 

Siehe auch:
 Eassy
 ISI

Abkürzung